Уо́рд () — английская фамилия и топоним, 
также  — административный район, избирательный округ в некоторых англоязычных странах.

Фамилия

А 
 Уорд, Аарон (род. 1973) — канадский хоккеист.
  (1837—1924) — президент Британской академии (1911—1913).
 Уорд, Альфред Дадли (1905—1991) — британский генерал, губернатор Гибралтара с 1962 по 1965 годы.
 Уорд, Ангарад (род. 1995) — английская и британская кёрлингистка.
 Уорд, Андре (род. 1984) — американский боксёр, олимпийский чемпион 2004 года.
 Уорд, Анита (род. 1956) — американская певица.
 Уорд, Анна (получила известность под фамилией Радклиф; 1764—1823) — английская писательница, одна из основоположниц жанра готического романа.

Б 
 Уорд, Барбара (1914—1981) — английская писательница и экономист.
 Уорд, Бернард Мордонт (1893—1945) — английский шекспировед.
 Уорд, Бернард Эванс (1857—1933) — британский и американский художник.
 Уорд, Берт (род. 1945) — американский актёр телевидения и активист.
 Уорд, Билл (род. 1948) — британский барабанщик и автор песен, известный по участию в группе Black Sabbath.
 Уорд, Билли (1993—2013) — австралийский боксёр.
 Уорд, Бреннан (род. 1988) — американский боец смешанного стиля.

В 
 Уорд, Винсент (род. 1956) — новозеландский кинорежиссёр.

Г 
 Уорд, Генриетта (1832—1924) — английская художница, жена Эдварда Уорда.

Д 
 Уорд, Дейтон Лайл (1909—1984) — барбадосский государственный деятель, генерал-губернатор Барбадоса (1976—1984).
 Уорд, Джейми (род. 1986) — североирландский футболист.
 Уорд, Джеймс (1769—1859) — английский художник-анималист.
 Уорд, Джеймс (род. 1987) — британский теннисист.
 Уорд, Джейн (в девичестве Гудвин; в других замужествах: Вигор и Рондо; 1699—1783) — английская писательница.
 Уорд, Джемма (род. 1987) — австралийская супермодель и актриса. Одна из самых богатых супермоделей мира.
 
 
 
 Уорд, Дин (род. 1963) — английский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1998 года.
 Уорд, Дэвид (род. 1945) — американский кинематографист (сценарист, режиссёр и кинопедагог).
 Уорд, Дэниел (род. 1981) — английский снукерист.
 Уорд, Дэнни (род. 1993) — валлийский футболист.

З 
 Уорд, Зак (род. 1970) — канадский актёр кино и телевидения.

К 
 Уорд, Кеннет — американский дипломат.
 Уорд, Кларисса — американская журналистка.
 Уорд, Колин (1924—2010) — британский анархист и писатель.
 Уорд, Кори (род. 1974) — американский кёрлингист.
 Уорд, Кэм (род. 1984) — профессиональный канадский хоккеист.
 Уорд, Кэтрин (род. 1987) — канадская хоккеистка, олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр чемпионата мира.

Л 
 Уорд, Лалла (род. 1951) — английская актриса и автор. Известна по своей роли Романы в телевизионном сериале «Доктор Кто».
 Уорд, Лесли (1851—1922) — английский художник-портретист и шаржист, сын Эдварда и Генриетты Уорд.
 Уорд, Лестер (1841—1913) — американский биолог и социолог.
 Уорд, Линд (1905—1985) — американский художник и график.

М 
 Уорд, Маттиас (1805—1861) — американский юрист и политик, сенатор США от Техаса.
 Уорд, Меган (род. 1969) — американская актриса.
 Уорд, Микки (род. 1965) — профессиональный боксёр.

Н 
 Уорд, Ник (род. 1985) — австралийский футболист, полузащитник.

О 
 Уорд, Орландо (1891—1972) — американский генерал-майор.

П 
 Уорд, Пендлтон (род. 1982) — американский продюсер, автор мультфильмов в жанре фантастики.
 
 Уорд, Пол (1905—1976) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.

Р 
 Уорд, Ребекка (род. 1990) — американская фехтовальщица на саблях.
 
 Уорд, Рэйчел (род. 1957) — австралийская актриса.

С 
 Уорд, Самуэль (1732—1820) — владелец имущества в Дерби и Ричмонде в Англии.
 Уорд, Сет (1617—1689) — английский священник и математик.
 Уорд, Сила (род. 1956) — американская киноактриса, удостоенная двух премий «Эмми» и «Золотого глобуса».
 
 
 Уорд, Сьюзан (род. 1976) — американская актриса.

Т 
 Уорд, Тейлор (род. 1993) — американский бейсболист.

У

Ф 
 Уорд, Фанни (наст. имя Фанни Буханан; 1872—1952) — американская актриса театра и кино.
 Уорд, Фред (1942—2022) — американский актёр, продюсер.
 Уорд, Фредерик Таунсенд (1831—1862) — американский моряк, авантюрист, солдат удачи.

Х 
 Уорд, Хобарт (1823—1903) — участник мексиканской войны и бригадный генерал армии Союза во время гражданской войны.
 Уорд, Холкомб (1878—1967) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы

Ш 
 Уорд, Шейн (род. 1984) — американский поп-исполнитель.

Э 
 Уорд, Эдгар Мелвилл (1839—1915) — американский художник-реалист.
 Уорд, Элизабет (более известна под фамилией Грэйсен; род. 1961) — американская актриса и модель.
 Уорд, Энди (род. 1952) — британский барабанщик и один из основателей прог-рок-группы Camel.
 Уорд, Энн (род. 1991) — американская модель, победительница 15 сезона шоу «Топ-модель по-американски».
 Уорд, Эдвард (1816—1879) — английский художник.

Двойная фамилия 
 Уорд-Проуз, Джеймс (род. 1994) — английский футболист, полузащитник клуба «Саутгемптон» и молодёжной сборной Англии.
 Кингдон-Уорд, Фрэнк (1885—1958) — британский путешественник и ботаник.

Топоним 
 Уорд — город в штате Арканзас, США.
 Уорд — округ в штате Северная Дакота, США.
 Уорд — округ в штате Техас, США.
 Уорд — тауншип в штате Миннесота, США.
 Уорд — река в северном Квинсленде.
 Уорд  — река в центральном Квинсленде.
  — тауншип в штате Огайо, США.

См. также 
 Уорд-Хант 
 Уорден
 Вард
 Уард
 Word